Dearing ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Dearing (1893–1974), US-amerikanischer Schauspieler
 James Dearing (1840–1865), Brigadegeneral der Konföderierten im Sezessionskrieg
 Paul Dearing (1942–2015), australischer Hockeyspieler
 R. E. Dearing (1893–1968), britischer Filmeditor
 Ronald Dearing (1930–2009), britischer Beamter und Vorsitzender der Post Office Ltd.

Dearing bezeichnet:

 Dearing (Georgia), town im McDuffie County, Georgia
 Dearing (Kansas), Stadt im Montgomery County, Kansas

Dearing steht für folgende im NRHP gelistete Objekte: 

 Dearing House, in Newark, Arkansas, ID-Nr. 76000419
 Dearing Street Historic District, in Athens, Georgia, ID-Nr. 75000580

Siehe auch:
 Deering
 Dering